Albiorix, Teutates of Toutatis, een Keltische godheid
Albiorix (maan), een maan van Saturnus